Лимозано () —  коммуна в Италии, располагается в регионе Молизе, в провинции Кампобассо.

Население составляет 926 человек (2008 г.), плотность населения составляет 33 чел./км². Занимает площадь 28 км². Почтовый индекс — 86022. Телефонный код — 0874.

Покровителем населённого пункта считается святой San Ludovico.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
Официальный сайт:

Ссылки 

Национальный институт статистики 
Национальный институт статистики